Луко́мская (, ) — фамилия. Женский вариант фамилии . Лукомская, Анна Моисеевна (1901—1987) — советский библиограф и библиографовед.
 Лукомская, Елена Алексеевна (также Нелли Казакова; 1909—1988) — советская альпинистка, кандидат технических наук и кандидат педагогических наук.
 Лукомская, Халина (1929—2016) — польская оперная певица и педагог.

См. также 
 Лукомская возвышенность
 Лукомская волость